Plopeni több romániai település neve:

 Plopeni (Prahova megye), város Prahova megyében
 Plopeni (Dumbrăveşti község), falu Prahova megyében
 Plopeni (Suceava megye)
 Plopeni (Vaslui megye)